Loužek ist der Name folgender geografischen Objekte in der Tschechischen Republik:
 Loužek (Cheb) (deutsch Au), ein Dorf und Ortsteil der Stadt Cheb
 Loužek (Turnov), ein Dorf und Ortsteil der Stadt Turnov
 Loužek (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Süden von Doksany 
 Burgruine Louzek (auch Loužek), eine Ruine im Bezirk Krumau